|-
| 14901 - || 1992 SH || 21 septembrie 1992 ||  || , 
|-
| 14902 Miyairi ||  || 17 ianuarie 1993 ||  || , 
|-
| 14903 ||  || 25 februarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 14904 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 14905 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 14906 - ||  || 12 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14907 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14908 - ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14909 Kamchatka ||  || 14 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 14910 - ||  || 18 august 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 14911 - ||  || 15 septembrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 14912 - ||  || 12 septembrie 1993 || Palomar || 
|-
| 14913 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14914 Moreux ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14915 - ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14916 - ||  || 10 noiembrie 1993 || Siding Spring || 
|-
| 14917 Taco ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14918 - ||  || 21 ianuarie 1994 ||  || 
|-
| 14919 Robertohaver || 1994 PG || 6 august 1994 ||  || , 
|-
| 14920 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14921 - || 1994 QA || 16 august 1994 || Siding Spring || 
|-
| 14922 - ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 14923 - ||  || 7 octombrie 1994 || Palomar || 
|-
| 14924 || 1994 VZ || 3 noiembrie 1994 ||  || , T. Urata
|-
| 14925 Naoko ||  || 4 noiembrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 14926 Hoshide ||  || 4 noiembrie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14927 Satoshi ||  || 1 noiembrie 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 14928 - ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14929 - ||  || 27 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14930 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 14931 - ||  || 27 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 14932 - || 1994 YC || 24 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14933 - || 1994 YX || 28 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14934 - || 1995 BP || 23 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14935 - ||  || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14936 ||  || 27 ianuarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 14937 Thirsk ||  || 1 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14938 - || 1995 DN || 21 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14939 Norikura ||  || 21 februarie 1995 ||  || 
|-
| 14940 Freiligrath ||  || 4 martie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 14941 Tomswift ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14942 Stevebaker || 1995 MA || 21 iunie 1995 || Haleakala || 
|-
| 14943 ||  || 15 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 14944 - || 1995 YV || 19 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14945 - ||  || 27 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14946 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14947 Luigibussolino ||  || 15 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 14948 - || 1996 BA || 16 ianuarie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 14949 - ||  || 24 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14950 ||  || 18 ianuarie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 14951 - ||  || 26 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14952 || 1996 CQ || 1 februarie 1996 ||  || 
|-
| 14953 Bevilacqua ||  || 13 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 14954 - || 1996 DL || 16 februarie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 14955 - || 1996 DX || 21 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14956 - ||  || 22 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14957 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14958 - ||  || 15 mai 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 14959 TRIUMF ||  || 9 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14960 Yule || 1996 KO || 21 mai 1996 ||  || 
|-
| 14961 d'Auteroche ||  || 8 iunie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14962 Masanoriabe ||  || 9 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 14963 Toshikazu ||  || 11 octombrie 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 14964 Robertobacci || 1996 VS || 2 noiembrie 1996 ||  || , 
|-
| 14965 Bonk || 1997 KC || 24 mai 1997 || Bornheim || 
|-
| 14966 Jurijvega ||  || 30 iulie 1997 || Črni Vrh || 
|-
| 14967 Madrid ||  || 6 august 1997 ||  || , 
|-
| 14968 Kubáček || 1997 QG || 23 august 1997 ||  || , 
|-
| 14969 Willacather ||  || 28 august 1997 ||  || 
|-
| 14970 ||  || 25 august 1997 ||  || 
|-
| 14971 - ||  || 30 august 1997 || Caussols || 
|-
| 14972 Olihainaut ||  || 30 august 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 14973 Rossirosina || 1997 RZ || 1 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14974 Počátky ||  || 22 septembrie 1997 || Kleť || 
|-
| 14975 Serasin ||  || 24 septembrie 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 14976 Josefčapek ||  || 27 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14977 Bressler ||  || 26 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14978 - ||  || 30 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 14979 - ||  || 3 octombrie 1997 || Caussols || 
|-
| 14980 Gustavbrom ||  || 5 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14981 - ||  || 6 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 14982 - ||  || 8 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 14983 - ||  || 12 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14984 ||  || 11 octombrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 14985 - ||  || 25 octombrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 14986 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14987 - ||  || 26 octombrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 14988 Tryggvason ||  || 25 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14989 Tutte ||  || 25 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14990 Zermelo ||  || 31 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14991 - ||  || 31 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 14992 ||  || 26 octombrie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 14993 ||  || 26 octombrie 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 14994 Uppenkamp ||  || 28 octombrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 14995 Archytas ||  || 5 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 14996 ||  || 5 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 14997 ||  || 1 noiembrie 1997 || Kushiro || , 
|-
| 14998 - ||  || 1 noiembrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 14999 - ||  || 9 noiembrie 1997 ||  || , 
|-
| 15000 CCD ||  || 23 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-